Iana peut faire référence à :
 Iana, deux fleuves de Sibérie : l'un se déverse en Mer d'Okhotsk, l'autre dans la mer de Laptev.
 Iana, une commune roumaine du județ de Vaslui

L'acronyme IANA peut faire référence à :
 Internet Assigned Numbers Authority, l'organisation responsable de gérer les adresses Internet